WDW oder WdW ist die Abkürzung für:

 Walt Disney World Resort, ein Freizeitpark-Komplex in Florida
 Welt der Waben, ein Postspiel
 Welt der Wunder, deutsches Fernsehmagazin
 Wörterbuch der deutschen Winzersprache
 Wosduschno Desantnye Woiska, die russischen Luftlandetruppen
 Wärmedurchlasswiderstand
 Why don't we, eine Boyband

WDW